Der Kuwait PSA Cup 2011 fand vom 23. bis 29. November 2011 in Kuwait im Emirat Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Es war mit 165.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Endspiel gewann James Willstrop gegen Karim Darwish mit 11:7, 10:12, 11:4 und 11:2. Für Willstrop war dies der 14. Titelgewinn in seiner Karriere auf der PSA World Tour. Der im Viertelfinale ausgeschiedene Stewart Boswell gab nach seiner letzten Partie sein Karriereende bekannt.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 48 Spielern. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Per Wildcard erhielt Abdullah Al Muzayen einen Startplatz im Hauptfeld.
 
Eine Besonderheit im Modus stellte das Viertelfinale dar, da dessen Begegnungen neu ausgelost wurden.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

 
2011
PSA World Tour 2011/12